Il doppio del torneo di tennis Bangalore Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nick Brown e Andrew Foster che hanno battuto in finale Xavier Daufresne e César Kist 7-6, 3-6, 7-5.

Teste di serie

Assente
 Xavier Daufresne /  César Kist (finale)

 Ģirts Dzelde /  Joost Winnink (primo turno)
 Nick Brown /  Andrew Foster (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangalore Challenger 1992